Острозуб може бити:

 Острозуб (Црна Трава), насеље у општини Црна Трава, Република Србија
 Острозуб (Ораховац), насеље у општини Ораховац, на путу Малишево - Ораховац, Метохија, КиМ, Република Србија

или

 Острозуб (планина), огранак Чемерника на коме се налази резерват Зеленичје.